Francis Osborne (1751–1799) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. książę Leeds
 Francis D’Arcy-Osborne (1798–1859) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. książę Leeds
 Francis Osborne, D’Arcy Osborne (1884–1964) – brytyjski arystokrata i polityk, 12. książę Leeds